Даманы  — отряд плацентарных млекопитающих из надотряда афротериев, включающий единственное современное семейство — дамановые (Procaviidae), а также три вымерших.

Классификация 
В отряд входит одно семейство — дамановые. До недавнего времени в семействе дамановых насчитывали до 10—11 видов, относящихся к 4 родам. На сегодняшний день выделяют четыре или пять видов:
 Семейство 
 Род 
 
 
  (некоторыми исследователями считается синонимом Dendrohyrax arboreus)
 Род 
 
 Род 
 
 † Семейство 
 † Род  
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Род 
 † Семейство 
 † Семейство

Филогения

Примечания 

Отряды млекопитающих